Конституция Испании 1931 года — основной закон Второй республики (провозглашённой 14 апреля 1931 года), утверждённый Учредительным собранием 9 декабря и действовавший до 1 апреля 1939 года.

Благодаря ей в истории Испании во второй раз как глава государства, так и глава правительства были избираемы на основе демократической процедуры.

Изначальный проект конституции, подготовленный комиссией под председательством реформатора и юриста-католика Анхеля Оссоры и Гайарда, был отклонён, исправленный же проект был одобрен Учредительным собранием 9 декабря 1931 года. Конституция учреждала светскую демократическую систему государственного устройства, основанную на равных правах для всех граждан, а также содержала положения о региональных автономиях. Она ввела избирательное право для женщин, гражданский брак и право на развод. Давала государственным органам полномочия изымать частную собственность на основании общественной пользы с выплатой компенсации. Также учреждала бесплатное обязательное светское образование для всех граждан и распускала орден иезуитов.

Режим Республики «стал кульминацией процесса мобилизации масс и оппозиции к старому политическому процессу при участии дворянства». По мнению историка Мэри Винсент, конституция предусматривала «реформирование режима с явным и сознательным представление о том, каким образом должна произойти модернизация в Испании. Светское государство, обеспечивающее законность с заведомо неясно определённым чувство социальной справедливости, должно было открыть путь для образованной части граждан, чтобы наслаждаться „европейским“ процветанием и свободой». По заявлениям Фрэнсиса Лэннона, однако, статьи конституции, касающиеся собственности и религии, с их возвеличивание государственной власти и неуважением к гражданским правам «практически уничтожили любую перспективу для развития католического и консервативного республиканизма.»

Конституция была подвергнута критике со стороны большинства религиозных слоев населения, которые считали её антиклерикальной и репрессивной в отношении прав католиков. Однако вместе с тем конституция даровала довольно широкие гражданские права. Многие историки отмечают, что конфликт между церковью и государством являлся одной из наиболее значительных причин падения режима Республики и начала Гражданской войны.

Предыстория 

Режим Второй Республики был установлен 14 апреля 1931 года, после побега короля Альфонсо XIII из Испании и последовавших за этим событием местных и муниципальных выборов, в которых республиканские кандидаты получили большинство голосов (за них голосовали преимущественно в городской местности). Хотя Альфонсо формально не отрекался от престола, своим вынужденным побегом из страны он привёл к власти временное правительство под руководством Нисето Алькала Самора, а Учредительные Кортесы начали разрабатывать новую конституцию.

На новых властей возлагали огромные надежды испанские рабочие и крестьяне. В социальном плане некоторые успехи ими действительно были достигнуты некоторые демократические достижения, особенно в вопросах прав женщин. Премьер-министр Мануэль Асанья утверждал, что Католическая церковь была частично ответственна за то состояние страны, которое многие считали отсталым, и ратовал за ликвидацию привилегий для Церкви. Асанья желал, чтобы его страна стала похожей на предвоенную Третью французскую республику. Он также был намерен сделать светское школьное образование бесплатным и обязательным для всех, а также построить нерелигиозные основы для национальной культуры и гражданства.

Положения конституции 

После выборов, что состоялись в июне 1931 года, новый парламент одобрила последние поправки в конституционный проект 9 декабря 1931 года.

Конституция впервые в испанской истории предусматривала введения избирательного права для женщин, гражданский брак и развод. Она также учреждала бесплатное, обязательное и светское образование для всех граждан. Тем не менее, некоторые её положения давали правовую основу для национализации собственности католической церкви и обязывали её платить аренду за использование недвижимости, которая ранее ей принадлежала. В дополнение к этому правительство запретило католикам проводить какие-либо манифестации, в том числе и крестные ходы, распустило орден иезуитов и запретило религиозное образование: монахини, священники и братья лишались права преподавать даже в частных учебных заведениях.
Конституция также давала полномочия государственным органам национализировать частную собственность ради «общественного блага» и при условии выплаты бывшему владельцу компенсации.

Конституция гарантировала свободу вероисповедания для всех граждан.

Уничтожение привилегий для Католической церкви 
Хотя конституция, как правило, уделяла тщательное внимание гражданским свободам и народному представительству, имело место заметное исключение в отношении привилегий католической церкви. Именно этот факт, по заявлению историка Стенли Пейна, имел решающее значение для предотвращения образования демократического большинства.

Спорные статьи 26 и 27 конституции строго контролировали распоряжение церковным имуществом и запрещали религиозным объединениям участвовать в процессе образования. Это было расценено как явная враждебность к католицизму, причём как со стороны сторонников государственной церкви, так и со стороны тех, что выступали за разделение церкви и государства. Один из сторонников такого разделения, Хосе Ортега-и-Гассет, заявил, что «статья, в которой конституция провозглашает контроль над деятельностью церкви, представляется мне неуместной.» Папа Римский Пий XI осудил лишение прав католиков испанским правительством в энциклике Dilectissima Nobis (Об угнетении церкви в Испании).

В октябре 1931 года Хосе Мария Хиль-Роблес, один из ведущих представителей парламента, прямо заявил, что конституции была «мертворождённой» ― по его мнению, это была «диктаторская конституция во имя демократии». Роблес хотел использовать право на свободу собрания и проведения митингов, «чтобы дать сторонникам правых чувство собственной силы и приучить их, по мере необходимости, к борьбе за право обладать улицей».

Консервативные католические республиканцы Алькала Самора и Мигель Маура покинули правительство, когда были приняты спорные статьи 26 и 27 конституции.

Фрэнсис Лэннон называл конституцию «расколотой» в том, что в статьях о праве собственности и религии уделялось первоочерёдное внимание государственной власти и имело место «попрание гражданских прав», которое и уничтожило перспективу развития католического и консервативного республиканизма. Стэнли Пейн также соглашается с тем, что это обстоятельством мешало образованию демократического большинства.

Ультралевые считали пересмотр этих статей абсолютно неприемлемым: на этом основании Пейн полагал, что «республика как демократический конституционный режим был обречён с самого начала». Некоторые историки утверждают, что такой враждебный подход к вопросам взаимоотношений церкви и государства был существенной причиной разрушения демократической системы и начала Гражданской войны. Хавьер Мартинез-Торрон, специалист в области юриспруденции, заявлял, что «самой серьёзной ошибкой в конституции 1931 года, последней демократической конституции до 1978 года, было её враждебное отношение к католической церкви».

Свободы для религиозных меньшинств 
Испанская конституция 1931 года пытались обеспечить свободу вероисповедания для различных религиозных организаций, в том числе и помимо католиков, а также прекратить дискриминацию и преследований иудеев и протестантов. Однако эти свободы были ограничены диктаторским режимом Франко, который придал католической церкви статус официальной религии Испании и запретил религиозные манифестации прочих конфессий.

См. также 
 Первая Испанская республика

Примечания

Ссылки 
 de la República Española de 1931 Constitución de la República Española de 1931 (текст конституции на испанском)
1931 год в праве
Испания
Источники права Испании